Zhang Yu (zm. 219) – chiński wróżbita
 Zhang Yu (1343–1401) – chiński generał
 Zhang Yu – chińska brydżystka
 Zhang Yu (ur. 1957) – chińska aktorka
 Phil Chang, wł. Zhang Yu (ur. 1967) – tajwański piosenkarz
 Zhang Yu (ur. 1986) – chińska lekkoatletka, olimpijka
 Zhang Yu (ur. 1986) – chińska koszykarka
 Zhang Yu (ur. 1994) – chiński piłkarz
 Zhang Yu (ur. 1995) – chińska siatkarka
 Zhang Yu (ur. 2000) – chińska strzelczyni, olimpijka
 Zhang Yu (ur. 2001) – chiński piłkarz